Эдмонд Алтен (Сонни) Шмидт (; 9 сентября 1953, Новая Зеландия — 25 января 2004, Мельбурн Австралия) — профессиональный австралийский бодибилдер. 

Дебютировав в 1989 году, Шмидт в течение десяти лет был участником крупных международных соревнований по культуризму. Наивысшим достижением спортсмена стала победа на турнире  в 1995 году. В 2000 году Сонни был арестован по подозрению в контрабанде кокаина. Скончался от рака в возрасте 50 лет в своём доме в Мельбурне, Австралия.

История выступлений

Про рейтинг 
  Рейтинг мужчин профессионалов IFBB по бодибилдингу 1998 года (10.06.1998) — 51 место.

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте bodybuildbid.com  

Культуристы Австралии
Умершие от рака